L'Histoire est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Histoire, un mensuel de vulgarisation historique français créé en 1978
 L'Histoire (Stateside), un film de Reverge Anselmo, sorti en 2004
 L'Histoire, une nouvelle de Joseph Conrad publiée en 1917